Хуан од Бурбона и Батенберга (), пуним именом Хуан Карлос Тереза Силвестре Алфонсо од Бурбона и Батенберга  (), 20. јун 1913 — 1. април 1993. био је принц из шпанске гране краљевске династије Бурбона.

Биографија 

Принц Хуан је рођен 20. јуна 1913. у палати Сан Илдефонсо, као пето дете шпанског краља Алфонса XIII и британске принцезе, краљице Викторије Еухеније од Батенберга. Његов отац је био принуђен да напусти престо 14. априла 1931. године, када је проглашена Друга шпанска република, а монархија је обновљена под његовим сином краљем Хуаном Карлосом I. Сам Хуан је званично добио титулу „Принца од Астурије“, дакле наследника престола за време свог школовања у војној школи у Бомбају, али никада није постао краљ.

Оженио се принцезом Маријом Мерседес од Бурбона-Две Сицилије, у Риму, 12. октобра 1935. године, са којом је имао четворо деце. Живели су у Кану и Риму, а непосредно пред крај Другог светског рата преселили су се у Лозану, где су живели са његовом мајком Викторијом Еухенијом. Касније се породица сели у Ешторил у Португалију.

Принц Хуан постао је претендент на престо, и наследник престола после одлуке своја два старија брата која су се 1933. године, одрекла шпанског престола. После очеве смрти понео је титулу „Гроф од Барселоне“. Године 1936., за време Шпанског грађанског рата, отац га је послао у Шпанију, како би покушао да се избори за монархију, међутим, близу француске границе ухапсио га је генерал Емилио Мола и послао назад у Француску.

Сарадња са генералом Франком није била повољна. Постојао је стални сукоб у коме је принц Хуан константно захтевао обнову монархије, али је Франко гледао на принца као на особу која је либерално расположена, па би тако прекинула франкистичку политику и пут Шпаније, па је сматрао да је његов син Хуан Карлос много повољнији за положај будућег краља.

Принц Хуан одрекао се престола две године после доласка свог сина на престо. Због тога му је син званично доделио титулу Грофа од Барселоне, на коју се он годинама пре тога позивао, а што је било неформално јер је монархија у Шпанији сменом његовог оца била укинута.

Сахрањен је као Хуан III, са свим краљевским почастима, у краљевској гробници самостана Сан Лоренцо дел Ескоријал у близини Мадрида.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Извори 
 García-Mechano y Osset, Eduardo . Introducción a la heráldica y manual de heráldica militar española. Madrid: Ministerio de Defensa. 
 Coat of arms of Juan de Bourbon after his renounce at the emblem of the Frigate "Juan de Borbón"". Navy official coats of arms (in Spanish). Spanish Navy. Приступљено 18 March 2013.

Спољашње везе 

Рођени 1913.
Умрли 1993.
Династија Бурбон